Cotacachi peut désigner : 
 le Cotacachi, un volcan du nord de l'Équateur ;
 Cotacachi, un canton d'Équateur où est situé le Cotacachi ;
 Cotacachi, une ville d'Équateur, chef-lieu du canton de Cotacachi.